Mile End – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Cambridgeshire
 Mile End – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Devon
 Mile End – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Essex
 Mile End – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Gloucestershire
 Mile End – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Londyn
 Mile End (stacja metra)
 Mile End – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Suffolk